Marko Porcije Katon Stariji (234. pr. Kr. - 149. pr. Kr.), rimski državnik, konzul, pisac i govornik
 Katon Mlađi (95. pr. Kr. - 46. pr. Kr.)